Maurice Saillet (1914-1990), est un écrivain, critique et érudit français.
 Yannick Saillet (1966-), est un réalisateur français.

Lien externe 
 
Patronyme lorrain
Patronyme savoyard